Contea di Santa Cruz o Santa Cruz County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Santa Cruz (Arizona)
 Contea di Santa Cruz  (California)

Può riferirsi anche alla seguente contea:
 Contea di Santa Cruz (Capo Verde)